Kaig bezeichnet:

 Kaig Motors, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen